Ünal Abalı ist ein in Deutschland lebender türkischer Erziehungswissenschaftler und Fachbuch-Autor.

Leben 

Ünal Abalı promovierte 1978 an der Berliner FU mit dem Thema „Türkische Schüler an Berliner Grundschulen“. Seit den 1970er Jahren war Abalı als Erziehungswissenschaftler maßgeblich am Aufbau der Disziplin Deutsch als Zweitsprache beteiligt, da er sie früh als geeignete „Förderung der Bildung der kulturellen Persönlichkeit als auch (des) Spracherwerbs“ bei ausländischen und Migranten-Schülern erkannte. Bis Oktober 2000 war er Leiter der Abteilung für Didaktik der deutschen Sprache an der Universität in Ankara, dann wurde er Lehrbeauftragter in der Abteilung Allgemeine und Vergleichende Erziehungswissenschaft an der Universität Gießen.

Schriften 
 Deutschunterricht mit Migrantenkindern. Bilinguale, kommunikative, interkulturelle und ganzheitliche Ansätze. Schneider-Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler 1998, ISBN 3-87116-777-0.
 (als Hrsg.): Zweitsprache Deutsch im Unterricht. Sprachunterricht für türk. Schüler. Beltz, Weinheim/ Basel 1980, ISBN 3-407-58090-8.
 Türkische Schüler an Berliner Grundschulen. Eine empirische Untersuchung. Freie Universität (Dissertation), Berlin 1978.

Weblinks 
 

Erziehungswissenschaftler (20. Jahrhundert)
Erziehungswissenschaftler (21. Jahrhundert)
Pädagoge (20. Jahrhundert)
Pädagoge (21. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Justus-Liebig-Universität Gießen)
Türke
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann